

Biológia 
 Osztály, az élőlények biológiai rendszertani besorolásában az egyik fő kategória.

Matematika 
 Osztály, egy bizonyos tulajdonsággal rendelkező dolgok összessége a halmazelméletben.

Számítógép-programozás 
 Osztály, számítógép-programozásban használt fogalom

Filmművészet 
 Az osztály (Entre les murs), 2008-as francia filmdráma.
 Az osztály (Klass), 2007-es észt filmdráma.

Társadalom
 Osztály, a társadalmi osztály rövid elnevezése
 (hagyatéki) Osztály öröklésnél

Egyéb 
 Osztály, lényegileg azonos (hadi)hajók egy osztályba sorolása
 Osztály, katonai egység elnevezése az alegység és magasabb egység között (tüzérségnél)

Jegyzetek